Хоккейный турнир зимних Олимпийских игр 1980 года проходил в Лейк-Плэсиде (США) и стал 14-м по счёту. В турнире участвовали 12 сборных: 8 сборных дивизиона А (в том числе сборная США на правах хозяев турнира) и 4 сборные дивизиона B согласно результатам чемпионата мира 1979 года. Сборная ГДР, 2-я команда дивизиона B, отказалась участвовать, заменившая её Швейцария (5-я сборная дивизиона B) также отказалась, и в итоге на турнире сыграла команда Японии (6-я команда дивизиона В). После 12 лет протеста против правил ИИХФ, которые не разрешали Канаде использовать профессиональных игроков и при этом не могли быть применены в полной силе против СССР, вернулась на Олимпиаду сборная Канады; также вернулась и Швеция, поддержавшая Канаду 4 года назад.

12 команд были разделены на две группы по 6 команд («красная» и «голубая»), где по круговой системе определялись по две сильнейшие команды, которые в финальном турнире разыгрывали комплект олимпийских наград. Команды, занявшие 3-е места в группах, играли за 5-е и 6-е места. Сенсационно сборная США стала чемпионом Олимпийских игр, а сборная СССР впервые с 1960 года не смогла выиграть Олимпийские игры — во многом причиной того стала победа сборной США над сборной СССР в личной встрече 22 февраля 1980 года, которая стала известна как «Чудо на льду». Команда США была составлена из игроков студенческого первенства, что не помешало ей выиграть оба матча в финальном раунде (против СССР и Финляндии) и завоевать второе в истории США олимпийское золото в хоккее с шайбой. Швеция заняла 3-е место, обойдя Финляндию.

Медалисты

Красная подгруппа

Голубая подгруппа

Матч за 5-е место

Финальный турнир за 1-4 места 

(учитывались матчи 1-го этапа)

Бомбардиры

Примечания 

Хоккей с шайбой на Олимпийских играх
Соревнования на зимних Олимпийских играх 1980
1980 год в хоккее
Международные соревнования по хоккею с шайбой в США